І́вдельський міський округ () — адміністративна одиниця Свердловської області Російської Федерації.

Адміністративний центр — місто Івдель.

Населення 
Населення міського округу становить 21713 осіб (2018; 24519 у 2010, 28745 у 2002).

Склад 
До складу міського округу входять 30 населених пунктів:

 22 листопада 2004 року були ліквідовані селища Бор, Глубинний, Лявдінка, Новошипічний, Пангур, Пиновка, Підгорний, Тайожний, Третій Сєверний, Юрта Пелікова.
 29 жовтня 2013 року були ліквідовані селище Верхній Пелим, Гарьовка, Тохта, Улимсос.

Найбільші населені пункти

Примітки 

Міські округи Свердловської області
Івдельський міський округ